NGC 5015 (другие обозначения — MCG -1-34-12, IRAS13097-0404, PGC 45862) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5015
Дева (созвездие)